Koirakarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koirakarit (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 
 Koirakarit (ö i Lappland), Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar